"Slavia" pode ser:
 Slavia Praga, clube de futebol checo
 Slavia Sofia, clube de futebol búlgaro
 2304 Slavia, asteroide
 Slavia (Flórida)
 Slavia ou Al-Slaviya (árabe: صلاوية, Ṣ (a)lāwiya), é um dos três centros da Rússia, descrito em fontes árabes do século X.

Desambiguações de topônimos